Geografia:
 Sant Pere de Madrona (Berguedà), església de Berga.	
 Sant Pere de Madrona (Solsonès), església de Madrona (Pinell de Solsonès) .